Zápasy o postup do Světové skupiny II (respektive o setrvání v ní) proběhly o víkendu 26. - 27. dubna 2008.

Do Světové skupiny II si postup vybojovaly týmy Srbska a Švýcarska; Slovensko a Belgie se v této skupině zachránily.

Chorvatsko - Srbsko

Slovensko - Uzbekistán

Belgie - Kolumbie

Rakousko - Švýcarsko

Světová skupina II - Baráž 2008